Би́нни Барнс (,  — ) — английская актриса.

Биография 
Життель Энойс «Бинни» Барнс (), позже Гертруда Мод Барнс (), родилась в лондонском районе Излингтон. Её отец был евреем, а мать итальянкой. До своего дебюта в кино Банни пела в женском хоре, работала медсестрой, танцовщицей и принимала участие в водевилях.

Её актёрская карьера началась в 1923 году и продолжалась до её последней роли в 1973 году в фильме «40 карат». Наиболее знаменитым с её участием стал фильм 1933 года «Частная жизнь Генриха VIII», где она сыграла Кэтрин Ховард, а главную роль в фильме исполнил Чарльз Лоутон. После успеха в этом фильме Банни переехала в США, где продолжила свою карьеру в кино, но лишь во второстепенных ролях.

Бинни дважды была замужем. С 1931 по 1937 годы она была замужем за Самуэлем Джозефом, брак с которым закончился разводом. В 1940 году она вышла замуж за продюсера Майка Франковича, приняла католицизм и стала гражданкой США. У них было трое детей. После войны Бинни вместе с семьей некоторое время жила в Италии, где снялась в двух итальянских фильмах.

Бинни Барнс умерла в 1998 году в своём доме в Беверли-Хиллз от естественных причин в возрасте 95 лет.

За вклад в киноиндустрию Бинни Барнс удостоена звезды на Голливудской аллее славы по адресу Вайн-стрит, 1501.

Фильмография

Ссылки 

 
 Фильмография Бинни Барнс

Голливудская «Аллея славы»
Иммигрировавшие в США из Великобритании
Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Киноактрисы Великобритании
Киноактрисы США